Ljusträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ljusträsket (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (61 ha)
Ljusträsket (Norsjö socken, Västerbotten, 720647-169420), sjö i Norsjö kommun,  (62,9 ha)
Ljusträsket (Norsjö socken, Västerbotten, 720876-168895), sjö i Norsjö kommun,  (28,3 ha)
Ljusträsket (Norsjö socken, Västerbotten, 721247-164092), sjö i Norsjö kommun,  (11,2 ha)
Ljusträsket (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Östra Ljusträsket, sjö i Norsjö kommun,  (29,8 ha)
Lill-Ljusträsket, sjö i Piteå kommun,  (19,7 ha)
Ljusträsket, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (27,2 ha)
Stor-Ljusträsket, sjö i Piteå kommun,  (54 ha)
Ljusträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726438-166187), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (13,8 ha)
Ljusträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 731002-168701), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (1,41 km²)
Ljusträsket (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (23,8 ha)

Se även
Ljusträsk, by i nordöstra delen av Arvidsjaurs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn